Докукин — фамилия:
 Докукины — дворянский род.
 Докукин, Александр Викторович (1909—1984) — советский учёный в области горного дела, член-корреспондент АН СССР.
 Докукин, Александр Николаевич (1929—2003) — епископ Русской православной церкви.
 Докукин, Афанасий Семёнович (1919—1966) — марийский советский писатель, переводчик, редактор, член Союза писателей СССР.
 Докукин, Валентин Петрович (1927—1990) — Герой Социалистического Труда, машинист-инструктор локомотивного депо Барнаул Западно-Сибирской железной дороги.
 
 Докукин, Ларион (1661—1718) — артиллерийский подьячий, публично протестовавший против отрешения от престола царевича Алексея.